Frans Pourbus pode referir-se a:

 Frans Pourbus o velho, pai de Frans Pourbus, o Jovem;
 Frans Pourbus, o Jovem, filho do anterior.

Desambiguações de sobrenomes